__БЕЗКН__
Ex Ponto се може односити на:
 Екс Понто (дјело пјесника Овидија)
 Екс Понто (дјело књижевника Иве Андрића)